Во-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. Входит в состав кантона Руайян-Запад. Округ коммуны — Рошфор.

Код INSEE коммуны — 17461.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3876 человек.

См. также 
 Кордуанский маяк
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Во-сюр-Мер

Коммуны департамента Приморская Шаранта